War Child (organisatie), een organisatie die zich inzet om kinderen te helpen bij het verwerken van hun oorlogstrauma's.
 War Child (album), een album van de Britse rockband Jethro Tull.